Pygmalion je výraz řeckého původu a může mít více významů:

 Pygmalion (Kypr) – postava z antické mytologie, stvořitel a manžel Galateie
 Pygmalion z Týru – postava z antické mytologie, král Týru a bratr pozdější kartaginské královny Dídó

 Pygmalion (melodrama) - melodrama Jeana-Jacquese Rousseaua z roku 1762)
 Pygmalion (hra) – divadelní hra anglického dramatika G. B. Shawa
 Pygmalion (film, 1935)   německý film z roku 1935, režie Erich Engel
 Pygmalion (film, 1936) – nizozemský flm z roku 1936, režie Ludwig Berger
 Pygmalion (film, 1938) – anglický film z roku 1938, režie Anthony Asquith a Leslie Howard
 Pygmalion (Rameau), opera od Jeana-Philippa Rameaua
 Pygmalion (opera), opera od Luigiho Cherubiniho

Názvy, které obsahují jméno Pygmalion 
 Dívka, která má jméno Pygmalion – píseň z roku 1961, kterou nazpíval Milan Martin

Související články 
 My Fair Lady (rozcestník) – více různých významů